LUCA (evolutie): 'last universal common ancestor' (laatste universele gemeenschappelijke voorouder)
 LUCA School of Arts, de hogeschool voor kunsten rond de KU Leuven
 Luca, de Italiaanse vorm van de naam Lucas (voornaam)
 Luca (Fregona), plaats in Italië 
 Luca (film), een Amerikaanse computeranimatiefilm uit 2021 van Pixar Animation Studios

Zie ook 
 Lucca (doorverwijspagina)